Namasigüe kan syfta på:

Honduras 

 Namasigüe (kommun), Choluteca, 
 Namasigüe (ort), Choluteca,